Александр Иванович Хватов (12 февраля 1919 — 2003) — русский советский литературовед, критик. Доктор филологических наук (1966), профессор (1968). В 1958—1986 годах возглавлял кафедру литературы в Ленинградском институте культуры им. Н. К. Крупской, с 1986 года заведующий кафедрой советской литературы в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Родился в 1919 году в деревне Посошниково Ярославской области.

В 1941 году окончил филологический факультет Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена. В войну преподавал в Якутске. Член ВКП(б) с 1947 года.

с 1955 — преподаватель, а в 1970—1986 годах — заведующий кафедрой литературы Ленинградского института культуры им. Н. К. Крупской.

Одновременно в 1961—1970 годах — профессор-совместитель кафедры советской литературы филологического факультета ЛГУ; читал курс лекций «Социалистический реализм и проблемы современного литературного движения», спецкурсы по творчеству М. А. Шолохова, вел спецсеминары, руководил работой дипломантов и аспирантов.

С 1986 года — заведующий кафедрой советской литературы в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена.

В 1958—1961 годах — зав. отделом критики журнала «Нева», с 1970 года — член редколлегии журнала «Наш современник».

Умер в 2003 году.

Научная деятельность 
Автор ряда книг, статей, посвященных проблемам современного ему литературного движения.

Докторская диссертация: «Творчество М. А. Шолохова» (1965).

Был лично знаком с Михаилом Шолоховым; Хватов, будучи зав. отделом критики журнала «Нева» вместе с главным редактором этого журнала С. Ворониным, редактировали роман «Поднятая целина».

Библиография 
 Александр Малышкин: Очерк жизни и творчества. — М.; Л.: Гослитиздат, 1959. — 222 с.
 Александр Малышкин: Жизненный путь и художественные искания писателя. — Л.: Художественная литература, 1985. — 239 с
 Бранислав Нушич. 1864—1938. — Л. М.: Искусство, 1964. — 143 с.
 Писатель и его герои. — Л.: Художественная литература, 1969. — 183 с.
 Художественный мир Шолохова. — М.: Советская Россия, 1970. — 462 с.
 На стрежне века. Художественный мир Шолохова: литературная критика. — 2-е изд., доп. — М.: Современник, 1975. — 478 с.
 Художественный мир Шолохова. — 3-е изд. — М.: Современник, 1978. — 477 с.
 Листья и корни / Л. Ф. Ершов, А. И. Хватов. — М.: Правда, 1971. — 47 с. (Библиотека «Огонёк» № 5).
 На родной земле, в родной литературе: Сборник. — М.: Современник, 1980. — 367 с.
 Пути народности и реализма. — Л.: Советский писатель, 1980. — 350 с.
 Литературный музей Пушкинского дома / АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом). — Л.: Наука, 1982. — 32 с.
 Советская литература: История и современность. Книга для учителя / А. И. Хватов, С. И. Тимина, М. Ф. Пьяных и др.; Под ред. А. И. Хватова. — М.: Просвещение, 1984. — 256 с.
 «Идет война народная…»: Повести и рассказы Великой Отеч. войны 1941—1945 гг. / Сост., авт. послесл. и коммент. А. И. Хватов. — Л.: Лениздат, 1985. — 480 с.
 Творческие заветы Шолохова . — М.: Правда, 1986. — 46 с. — (Библиотека «Огонек», № 2).
 Живые страницы, памятные имена. — М.: Современник, 1989. — 350 с.
 Русская литература XX века. А. Блок. М. Горький: Учеб. пособие для 11-го кл. / Г. Н. Ионин, А. И. Хватов. — СПб.: Образование, 1994. — 91 с.

Примечания

Литература 
 Александр Иванович Хватов // Краткая литературная энциклопедия
 Александр Иванович Хватов // Литературный Санкт-Петербург: XX век. Энциклопедический словарь: В 5 т., 2014 — стр. 141—142
 Александр Иванович Хватов // Профессора Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в XX веке: биографический справочник / сост. В. А Козырев. — Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. — 391 с. — с. 350.

Литературоведы по алфавиту
Литературоведы СССР
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского института культуры
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Шолоховеды
Родившиеся в Ярославской области